Landak ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Barat. Stand 2020 leben hier circa 400.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Landak ist der Ort Ngabang.

Geographie 
Landak liegt im Nordwesten von Kalimantan Barat im Binnenland. Es grenzt im Norden an den Regierungsbezirk Bengkayang, im Osten an Sanggau, im Süden an Kubu Raya und im Westen an Mempawah. Administrativ unterteilt sich Landak in 13 Distrikte (Kecamatan) mit 156 Dörfern (Desa).

Einwohner 
2020 lebten in Landak 402.753 Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 45 Personen pro Quadratkilometer. 53,5 Prozent der Einwohner sind Katholiken, 29,8 Prozent Protestanten, 16,0 Prozent Muslime und 0,6 Prozent Buddhisten. Daneben gibt es noch kleine Minderheiten an Hindus und Konfuzianern

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Barat